Adh Dhayd (arabiska: الذيد) är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Sharjah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi. Adh Dhayd ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Adh Dhayd är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Adh Dhayd. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Adh Dhayd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Trakten runt Adh Dhayd är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sharjah